Supercoppa bulgara – trofeo per squadre di club di pallavolo femminile
 Supercoppa bulgara – trofeo per squadre club di pallavolo maschile